Чемпионаты Южной Америки — соревнования для национальных волейбольных сборных стран Южной Америки, проводимые под эгидой Южноамериканской конфедерации волейбола (CSV).
 
Проводятся с 1951 года среди мужских и женских команд. С 1967 года — с периодичностью один раз в два года по нечётным годам.

В турнирах мужских сильнейших сборных Южной Америки подавляющее преимущество на стороне сборной Бразилии. В 34 прошедших чемпионатах кроме неё лишь один раз (!) победила другая сборная — Аргентины в 1964 году, в значительной степени потому что бразильцы не участвовали из-за государственного переворота. У женщин чемпионами становились также лишь две команды — Бразилия (22 раза, причём последние 14 — подряд) и Перу (12).

Мужские соревнования

Призёры

Участники

Женские соревнования

Призёры

Участники

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт CSV

Волейбольные соревнования в Америке